Gårdstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gårdstjärnen, Värmland, sjö i Torsby kommun,  (14,3 ha)
Gårdstjärnet, sjö i Eda kommun,  (23,4 ha)
Gårdstjärnen (Alfta socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun, 
Gårdstjärnen (Ovanåkers socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun,  (14,5 ha)
Gårdstjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun,  (27,9 ha)
Gårdstjärnen (Bodsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Gårdstjärnen (Brunflo socken, Jämtland, 698812-145922), sjö i Östersunds kommun,  (7,07 ha)
Gårdstjärnen (Brunflo socken, Jämtland, 699038-145661), sjö i Östersunds kommun,  (7,83 ha)
Gårdstjärnen (Föllinge socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (7,33 ha)
Gårdstjärnen (Gåxsjö socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Gårdstjärnen (Hackås socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (6,96 ha)
Gårdstjärnen (Hotagens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (12,3 ha)
Gårdstjärnen (Offerdals socken, Jämtland, 704863-141407), sjö i Krokoms kommun,  (16,8 ha)
Gårdstjärnen (Offerdals socken, Jämtland, 706071-142507), sjö i Krokoms kommun, 
Gårdstjärnen (Sundsjö socken, Jämtland, 698844-146261), sjö i Bräcke kommun,  (5,94 ha)
Gårdstjärnen (Sundsjö socken, Jämtland, 698920-146507), sjö i Bräcke kommun, 
Gårdstjärnen (Sundsjö socken, Jämtland, 699242-147188), sjö i Bräcke kommun,  (15,9 ha)
Gårdstjärnen (Sundsjö socken, Jämtland, 699744-148069), sjö i Bräcke kommun,  (22,9 ha)
Gårdstjärnen (Sundsjö socken, Jämtland, 699792-146715), sjö i Bräcke kommun,  (36,1 ha)
Gårdstjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Gårdstjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun, 
Gårdstjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726337-166940), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (6,25 ha)
Gårdstjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726815-166442), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Gårdstjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (8,3 ha)

Se även
Gåltjärn
Gårdtjärn
Gårstjärn
Gårtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn